San Fernando de Henares - gemeente in de provincie Madrid
 Henares (metrostation) - metrostation in bovenstaande gemeente
 Henares (rivier) - in bovenstaande gemeente
 Alcalá de Henares - gemeente in de provincie Madrid